Il singolare del torneo di tennis Bologna Indoor 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Peter Fleming che ha battuto in finale Adriano Panatta 6-2, 7-6(5).

Teste di serie 

 John McEnroe (semifinali)
 Sandy Mayer (secondo turno)
 Balázs Taróczy (quarti di finale)
 Adriano Panatta (finale)

 Peter Fleming (campione)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Karl Meiler (quarti di finale)
 Željko Franulović (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bologna Indoor 1978